Myllylä est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (1844-1923), homme politique finlandais
Mika Myllylä (1969-2011), skieur de fond finlandais
 (né en 1958), judoka olympique finlandais

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois